Denicke ist der Familienname folgender Personen:

 August Denicke (1863–1928), Reichsbahndirektionspräsident in der Reichsbahndirektion Elberfeld
 David Denicke (1603–1680), deutscher Jurist und Kirchenlieddichter
 Heinrich Denicke (1856–1943), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Moritz von Denicke (auch: Denike; 1811–1894), preußischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Wilhelm Denicke (1852–1924), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier

Siehe auch:
 Denecke
 Deneke